Bătălia de la Custozza se poate referi la:
Bătălia de la Custozza (1848)
Bătălia de la Custozza (1866)